Ментен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ментен, Мод Леонора — канадский биохимик и гистохимик, автор уравнения Михаэлиса-Ментен.
 Ментен, Питер (1899—1987) — нидерландский предприниматель, коллекционер искусства и военный преступник.
 См. также 
 Уравнение Михаэлиса — Ментен — основное уравнение ферментативной кинетики, описывает зависимость скорости реакции, катализируемой ферментом, от концентрации субстрата.